

Persone

Altro 
 Meyer – famiglia svizzera di Sciaffusa
 1574 Meyer – asteroide del Sistema solare
 Apparecchio di Viktor Meyer – strumento usato in chimica
 Ospedale pediatrico Meyer – ospedale pediatrico di Firenze

Pagine correlate 
Mayer
Mayr
Meier